Посудичское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Погарского района Брянской области. 

Административный центр — село Посудичи.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Посудичского сельсовета.

Законом Брянской области от 4 июня 2019 года в Посудичское сельское поселение было включено упраздненное Прирубкинское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 

Ранее в состав сельского поселения также входил посёлок Орлы, исключённый из учётных данных в 2011 году.

Примечания 

Муниципальные образования Погарского района
Сельские поселения Брянской области